Val Thuras – valle laterale della Val di Susa
 Thuras – torrente che percorre la Val Thuras
 Thuras – frazione di Cesana Torinese situata in Val Thuras